Криця — те саме, що сталь.
 Криця — шматок неочищеного від домішок заліза пористої будови, який утворюється під час виплавляння сталі з руди або чавуну.
 Криця — те саме, що кресало.

Див. також 
 Крица